Евдокия Юрьевна Гречишникова (, ) — российская спортсменка по современному пятиборью. Заслуженный мастер спорта России (2007). Чемпионка мира и Европы, неоднократный призёр чемпионатов мира, Европы и этапов Кубка мира. Участница Олимпийских игр 2008, 2012 года.

Биография.

Гречишникова Евдокия Юрьевна родилась в столице Башкирии г. Уфе. Занятия спортом начала с плавания на спине и до 1996 года занималась в уфимском клубе "Нефтяник". Но потом всю группу перевели в пятиборье. Первым тренером был Павел Судовиков. А в 1999 году появилась возможность перебраться в Москву на ЭШВСМ "Северный" и приступить к тренировкам под руководством старшего тренера женской сборной Алексея Хапланова. Выступала за «Динамо», Москва. Член сборной команды России с 2000 по 2013 годы. Окончила РГУФК.  Муж Алексей Хапланов, тренер женской сборной России по пятиборью. Живёт в Москве. Дети - сын Тимофей (2006).

Олимпийские игры. Результаты.

 На Олимпийских играх 2008 в Пекине выступала в личном первенстве.
 Итоговые результаты.

 На Олимпийских играх 2012 в Лондоне выступала в личном первенстве.
 Итоговые результаты.

Результаты.

Спортивные звания.

 Мастер спорта России  
 Мастер спорта России международного класса  
 Заслуженный мастер спорта России

Ссылки.
 Е. Гречишникова результаты на Олимпиаде 
 6 сентября 2011 г. ИА «Весь спорт»
 14 сентября 2011 г. РИА «Новости»

Спортсмены Уфы
Пятиборцы Башкортостана
Пятиборцы России
Мастера спорта России
Мастера спорта России международного класса
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы мира по современному пятиборью
Чемпионы России по современному пятиборью
Чемпионы Европы по современному пятиборью
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2012 года